Bnf o BNF è l'acronimo, la sigla o il codice di:

 BnF, acronimo della Bibliothèque nationale de France
 BNF. acronimo di Belaruski Narodny Front o Fronte Popolare Bielorusso, partito politico
 BNF, acronimo di Botswana National Front, in italiano Fronte Nazionale del Botswana
 Backus-Naur Form, metasintassi per linguaggi formali
 BNF, codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Baranof (Stati Uniti)
 bnf, codice ISO 639-3 della lingua masiwang